Картуз — чоловічий головний убір, цивільний аналог кашкета.
 Картуз (зарядний картуз) — матерчатий мішок, оболонка для артилерійського заряду.

Див. також 
 Картузи — місто у Польщі

Примітки